Niemcy:
 Schulenberg – dzielnica miasta Marlow
 Schulenberg im Oberharz – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar

Zobacz też:
 Altenau-Schulenberg im Oberharz